Бледар Сейко () — албанський гітарист, композитор, співак.
 Сейко Ігор Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сейко Наталія Андріївна (* 1963) — доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Див. також 
 Сеіко
 Seiko

Примітки